est un mot anglais qui signifie « hommage ». Il peut désigner :

Cinéma 
 Tribute, titre original de Un fils pour l'été, film canadien réalisé par Bob Clark sorti en 1980 ;

Musique 
 Tribute, album live du chanteur britannique de heavy metal Ozzy Osbourne sorti en 1987 ;
 Tribute, album live du musicien américain Keith Jarrett sorti en 1990 ;
 Tribute, chanson du groupe américain de rock Tenacious D sortie en 2001.